Unfug bezeichnet:

 Umgangssprachliches Synonym für Unsinn 
 Belästigung der Allgemeinheit (Grober Unfug), Störung der öffentlichen Ordnung oder des sittlichen Anstandes durch Handlungen, welche die Öffentlichkeit belästigen (Ordnungswidrigkeiten).

Siehe auch: